Миленко Шуваковић се може односити на:

 Миленко Шуваковић (1892—1983) професор и директор гимназиеј Јован Јовановић Змај у Новом Саду 
 Миленко Шуваковић (1923—1978) редитељ, драматург, директор Драме СНП и позоришни теоретичар